Lit kan syfta på:
 Lit (mytologi) – en dvärg som i berättelsen om Balders död
 Lit (musikgrupp) – en alternativ rockgrupp från Orange County, Kalifornien
 .lit – ett tidigare ett format för e-böcker som användes av Microsoft Reader.

Geografi

Sverige

 Lits distrikt – ett distrikt i Östersunds kommun och Jämtlands län 2016–
 Lits socken – en socken i Jämtland
 Lits landskommun – var en kommun i Jämtlands län 1863–1970
 Lits församling –var en församling i Härnösands stift –2010
 Lits kyrka – en kyrkobyggnad i tätorten Lit
 Lit (tätort) – en tätort i Östersunds kommun och kyrkbyn i Lits socken

Frankrike 

 Lit-et-Mixe – en kommun i departementet Landes,

Nederländerna 

 Lith (ort), Noord-Brabant, Gemeente Oss, 

Robotskapade Nederländernaförgreningar